

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Polanki – część miasta Szydłowiec
 Polanki – część wsi Szymbark w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Polanki – część wsi Rzeszotary w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Świątniki Górne
 Polanki – część wsi Szczawa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Polanki – przysiółek wsi Lachowice w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Polanki – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Polanki – część wsi Podstolice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Polanki – osada w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Solina 
 Polanki – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka

Na Litwie 
 Polanki – wieś w rejonie wileńskim

Miejscowości na Ukrainie
 Polanki (Полянки) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie wierchowińskim
 Polanki, Na Polankach  – wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego.

Inne 
 Polanki - jednostka terytorialna Gdańska
 Polanki - polana w Gorcach
 Polanki – ulica w Oliwie